Der Jüdische Friedhof Königsberg war der Friedhof der Jüdischen Gemeinde in der ostpreußischen Stadt Königsberg.

Den Königsberger Juden wurde im Jahr 1703 gestattet, einen eigenen Friedhof anzulegen.

Die in den Jahren 1927 bis 1929 errichtete Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof wurde in der Reichspogromnacht am 10. November 1938 in Brand gesetzt und ist nicht erhalten. Heute befindet sich eine Tierarztklinik in den Resten des Komplexes.

Weblinks 
 Jüdischer Friedhof Königsberg auf iajgsjewishcemeteryproject.org/russia
 Königsberg liegt Juden sehr am Herzen, koenigsberger-express.com vom 13. Juli 2012
 Kaliningrad: Neues vom Alten Friedhof (12. Januar 2020) auf jewsineastprussia.de (mit drei Fotos)
 Grabsteine im Alten Jüdischen Friedhof in Königsberg. – 18 Bilder von den letzten verbliebenen Grabsteinen des Alten Jüdischen Friedhofs in Kaliningrad (Königsberg), aufgenommen im März 2007 von Ruth Leiserowitz, von 2018, Januar 2020 und Januar 2021

Einzelnachweise 

Bauwerk in Kaliningrad
Friedhof
Kaliningrad
Konigsberg
Erbaut in den 1700er Jahren